Йогев Охайон (, 24 апреля 1987 года, Тель-Авив, Израиль) — израильский баскетболист, игрок команды «Хапоэль» (Иерусалим) и национальной сборной Израиля.

Профессиональная карьера 
Карьера Охайона началась в команде "Хапоэль" (Верхняя Галилея), в составе которой он выиграл юношеский чемпионат Израиля. В сезоне 2006/07 Охайон помог "Хапоэлю" пробиться в Финал четырёх чемпионата Израиля и занять 3-е место. В следующем сезоне он стал лучшим в лиге специалистом по перехватам (в среднем 2 перехвата за игру), а также отлично зарекомендовал себя в качестве ассистента. В июле 2011 года Охайон подписал трехлетний контракт с "Маккаби" (Тель-Авив).

Летом 2012 года Охайон отправился в Россию, чтобы пройти медицинские тесты перед подписанием контракта с "Локомотивом-Кубань", не уведомив об этом "Маккаби", с которым у него по-прежнему был действующий контракт, согласно которому баскетболист не имел права подписывать контрактов с другими командами до уплаты отступных "Маккаби" (около 200 тысяч долларов). "Маккаби" подал жалобу в ФИБА, которая удовлетворила её, подтвердив невозможность перехода без уплаты отступных. В результате Охайон остался в тель-авивском клубе, подписав с ним новое пятилетнее соглашение.

Примечания

Ссылки 

 игрока на сайте Евролиги
 Профиль игрока на sports.ru 

Баскетболисты Израиля
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Ирони» Нагария
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки сборной Израиля по баскетболу